Bredbåda kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bredbåda (väster om Örö, Kimitoön), Egentliga Finland, Åboland, 
 Bredbåda (söder om Örö, Kimitoön), Egentliga Finland,

Se även
Bredbådan

Robotskapade Finlandförgreningar